Rajeev Ram och Joe Salisbury var regerande mästare, men de förlorade i kvartsfinalen mot John Peers och Michael Venus.

Peers och Venus vann titeln efter att ha besegrat Raven Klaasen och Oliver Marach med 6–3, 6–2 i finalen.

Seedning

  Rajeev Ram /  Joe Salisbury (Kvartsfinal)
  Ivan Dodig /  Filip Polášek (Första omgången)
  Kevin Krawietz /  Andreas Mies (Kvartsfinal)
  Raven Klaasen /  Oliver Marach (Final)

Lottning

Lottning

Kvalturnering

Seedning
  Henri Kontinen /  Jan-Lennard Struff (Kvalificerad)
  Rohan Bopanna /  Pablo Carreño Busta (Kvalificeringsmatch)

Kvalificerade
  Henri Kontinen /  Jan-Lennard Struff

Kvallottning

Referenser
 Lottning
 Kvallottning

Noter

Dubai Tennis Championships 2020 – Herrdubbel
2020 – Herrdubbel